Il prigioniero del Caucaso – poema di Aleksandr Sergeevič Puškin
 Il prigioniero del Caucaso – opera di Cezar' Antonovič Kjui ispirata al poema di Puškin
 Il prigioniero del Caucaso – racconto di Lev Nikolaevič Tolstoj
 Il prigioniero del Caucaso – film del 1911
 Il prigioniero del Caucaso – film del 1996
 Le Prisonnier du Caucase – balletto di Charles Didelot